DFS peut signifier : 
 Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug (en français, Institut allemand de recherche pour le vol à voile), un concepteur d'avion durant la Seconde Guerre mondiale ;
 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, un contrôle aérien civil et militaire en Allemagne ;
 Dynamic frequency selection, un mécanisme d'allocation de fréquences Wi-Fi ; 
 Dirección Federal de Seguridad (en français, Direction fédérale de la sécurité), un ancien service de renseignements mexicain, qui exista de 1947 à 1985;
 Distributed file system (en français, système de fichiers distribué, en informatique ; exemples :
 Distributed File System (Microsoft) ;
 Network File System ;
  ;
 Depth-first search (en français, parcours en profondeur), un algorithme de la théorie des graphes ;
 Documentum Foundation Services, permet l'accès au progiciel informatique de gestion documentaire d'EMC² Documentum par Service Web ;
 , ou , créé en 1960 , un groupe de boutiques hors taxes filiale de LVMH ;
 '', une survie sans maladie, un terme couramment utilisé en cancérologie ;
 « Déduction forfaitaire spécifique » (droit français de la sécurité sociale).